Songs of Innocence – raccolta di poesie di William Blake del 1789
Songs of Innocence – album degli U2 del 2014